In medias res () — термин традиционной поэтики, обозначающий начало действия или повествования с центрального эпизода фабулы (его завязки или даже одной из перипетий) без предварения его экспозицией и предысторией, излагаемыми от лица автора или вводимыми в монологах и диалогах действующих лиц; фабула не обрамляется при этом описаниями, рассуждениями и прочим неповествовательным материалом.

In medias res принадлежит к числу композиционных форм, усиливающих напряжение динамичностью изложения, экономящих изобразительные средства устранением второстепенных действующих лиц и сосредоточивающих внимание на основном действии. В драматургии введение начала in medias res тесно связано с борьбой за единство действия (классицизм против средневековья и барокко).

Фраза in medias res является цитатой из «Ars poetica» Горация, где он хвалит Гомера за то, что тот повествование своё не начинает ab ovo, а прямо приступает к делу (вводит читателя in medias res).

См. также 
 Список крылатых латинских выражений
 Ab ovo
 Список повествовательных приёмов

Литература

Ссылки 
 
 

Латинские фразы и выражения